Boudry steht für:

 Boudry, eine Gemeinde in der Schweiz
 Boudry (Burkina Faso), eine Gemeinde in Burkina Faso siehe 

Boudry ist der Familienname folgender Personen:

 Aloïs Boudry (1851–1938), belgischer Genre-, Porträt- und Stilllebenmaler